El Gran Premi de Catalunya de motociclisme de 2003, disputat el cap de setmana del 13 al 15 de juny al Circuit de Catalunya, va ser la sisena prova de la temporada 2003 del mundial de motociclisme.

Resultats

Moto GP

250 cc

125 cc

Enllaços externs 
 Resultats al lloc web oficial de Moto GP

Competicions esportives del 2003 a Catalunya
Competicions motociclistes del 2003
2003
2003